Ijiraq – postać z mitologii Inuitów
 Ijiraq – księżyc Saturna